Il torneo femminile di calcio alla XXVII Universiade si svolge dal 5 al 16 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Squadre qualificate

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Incontri di classificazione

Girone 9º-12º posto

Semifinali 5º-8º posto

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Classifica finale